Die Hessenliga 1975/76 war die 26. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der KSV Baunatal, der dadurch in die 2. Bundesliga aufstieg. Absteigen mussten FV 1906 Sprendlingen und BC Sport Kassel.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1975/76 bei asc-neuenheim.de

1976
Fußballsaison 1975/76